Suore di Loreto: ramo irlandese dell'Istituto della Beata Vergine Maria.
 Suore di Loreto: altro nome delle Suore di Loreto ai Piedi della Croce.
 Suore di Santa Maria di Loreto.